DETA – altro nome del composto chimico organico Dietilentriammina
 Deta – città della Romania